

Pessoas
Ricardo Teixeira - dirigente desportivo brasileiro
Ricardo Teixeira (piloto) - automobilista português-angolano
Ricardo Teixeira Cruz - ex-policial e miliciano brasileiro

Desambiguações de antropônimos